Métro Paris 13